Царев-Брод () — село в Болгарии. Находится в Шуменской области, входит в общину Шумен. Население составляет 1 312 человек.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Шуменской области